Серена Вільямс і Вінус Вільямс були чинними чемпіонками, але Серена знялась з турніру (через травму), а Вінус не бажала брати участь з іншою гравчинею.
Мартіна Хінгіс і Анна Курнікова здобули титул, перемігши у фіналі Даніелу Гантухову і Аранчу Санчес Вікаріо з рахунком 6–2, 6–7(4–7), 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
2002 у тенісі